Geschäftseinheit steht für
 Strategische Geschäftseinheit, Teilbereich eines Unternehmens
 Geschäftseinheit (Recht), rechtswissenschaftlicher Begriff